Магазија има више значења:

 Магазија (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Магазија (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији